Barroso se poate referi la:

 José Manuel Durão Barroso - om politic portughez
 Comisia Barroso - Comisia europeană din 22 noiembrie 2004 pana pe 31 octombrie 2009
 Barroso - oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia
 Gustavo Barroso - scriitor și om politic brazilian